

Geografia

La Longueville – comune del dipartimento del Nord
Longueville – comune del dipartimento del Calvados
Longueville – comune del dipartimento del Lot e Garonna
Longueville – comune del dipartimento della Manica
Longueville – comune del dipartimento del Passo di Calais
Longueville – comune del dipartimento di Senna e Marna
Longueville-sur-Aube – comune del dipartimento dell'Aube
Longueville-sur-Scie – comune del dipartimento della Senna Marittima

Persone
Michel Longueville – ex cestista francese